L’Étoile (Jura) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 L’Étoile (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Étoilé – uniksowe środowisko graficzne oparte na GNUStep